Az újság jelentheti a következőket:

 Az újság (La gazzetta) Rossini operája
 Az Újság (akkori helyesírással: Az Ujság) esti napilap 1903-tól 1925-ig. Új neve: Ujság 1944-ig

Lásd még: Újság